

Carriera

Club

Stjarnan
Laxdal giocò nello Stjarnan, nella 1. deild karla, conquistando la promozione nel 2008. Debuttò nell'Úrvalsdeild il 10 maggio 2009, schierato titolare nella vittoria per 3-1 sul Grindavík: nello stesso incontro, realizzò la prima rete nella massima divisione locale.

Ullensaker/Kisa e ritorno in patria
Il 4 febbraio 2014 venne ingaggiato dai norvegesi dell'Ullensaker/Kisa, formazione a cui si legò con un contratto biennale. Il 17 luglio successivo, rescisse l'accordo. Fece così ritorno allo Stjarnan.

Nazionale
Laxdal rappresentò la Nazionale islandese a livello Under-17, Under-19 e Under-21. Il 14 agosto 2013 esordì anche in quella maggiore, schierato in campo nella vittoria per 1-0 contro le .

Statistiche

Presenze e reti nei club
Statistiche aggiornate al 15 agosto 2014.

Cronologia presenze e reti in Nazionale

Note

Collegamenti esterni
 

Calciatori della Nazionale islandese